QDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Main Train Station, Düsseldorf, Germania